Synteza (z gr. σύνθεσις synthesis, „zgoda”, od συντιθέναι syntithenai, „składać”, od συν- syn- i τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć”) – termin oznaczający tworzenie bardziej złożonego dzieła z prostszych elementów; może mieć charakter materialny (np. w chemii), jak i abstrakcyjny (w literaturze). Przeciwieństwem syntezy jest analiza (lub rozkład, rozpad).

Synteza w sensie materialnym 
 Chemia
 reakcja syntezy (chemia) – rodzaj reakcji chemicznej w której z prostszych substratów (pierwiastków lub związków chemicznych) powstaje związek bardziej skomplikowany (produkt syntezy)
 synteza organiczna – dział chemii organicznej
 biosynteza (synteza biologiczna) – proces biologiczny składający się na anabolizm
 synteza totalna – kompletna synteza złożonych związków chemicznych wychodząca od możliwie jak najprostszych substratów
 wielka synteza chemiczna – dział przemysłu chemicznego
 Inne
 synteza termojądrowa – proces łączenia się jąder o niskiej liczbie atomowej w jądra w wyższej liczbie atomowej
 synteza dźwięku – proces generowania fali dźwiękowej (zob. syntezator)
 synteza częstotliwości (elektronika) – układ dwóch generatorów; w wyniku mieszania sygnałów powstaje suma i różnica ich częstotliwości, częstotliwości harmoniczne oraz częstotliwości kombinowane
 synteza (układu regulacji) – w automatyce zadanie syntezy polega na określeniu struktury i parametrów regulatora.

Synteza w sensie niematerialnym 
 synteza stylów (narodowych, muzycznych, artystycznych, malarskich, pisarskich, poetyckich itp.)
 opracowanie syntetyczne – obejmujące szeroki zakres tematów, nie pomijające niczego,
 synteza filozoficzna jest to próba ujęcia całości ludzkiej wiedzy dokonywana z perspektywy jakiegoś, uprzednio przyjętego aksjomatu lub (niewielkiej liczby) aksjomatów (np. system Hegla). Pojęcie bliskie znaczeniowo pojęciu system filozoficzny.

Inne 
 Synteza – powieść Macieja Wojtyszki
 Synteza – film Macieja Wojtyszki
 Synthesis – czasopismo naukowe